Elisa Gasparin (ur. 2 grudnia 1991 w Samedan) – szwajcarska biathlonistka, dwukrotna medalistka mistrzostw Europy, uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich.

Ma dwie siostry, Selinę i Aitę, które również są biathlonistkami.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1991
Szwajcarskie biathlonistki
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Szwajcarscy olimpijczycy